Spojení písmen C a W může mít různé významy:

CW 
 CW – kód ISO 3166-2 pro Curaçao
 IATA kód společnosti Air Marshall Islands
 The CW – televizní stanice
 zkratka časopisu Computerworld
 CW – copywriting, popř. copywriter
 Continuous wave, též synonymum pro morseovku
 CW - calendar week (v němčině KW) - číslo týdne, běžně např. CW15 = 15. kalendářní týden

.cw 
 .cw – internetová doména nejvyššího řádu pro Curaçao

Externí odkazy